Моначански се може односити на:

 
 Моначани
 Монако

Види још 

 Монежански
 Монегашки